Junquito puede referirse a:

 El nombre común de la planta Narcissus eugeniae.
 El nombre común de la planta Narcissus jonquilla.
 Parroquia El Junquito en Caracas, Venezuela.